Bezpieczeństwo publiczne w Toruniu – instytucje związane z bezpieczeństwem publicznym mające swoją siedzibę w Toruniu.

Charakterystyka 

W Toruniu istnieją wojewódzkie i miejskie instytucje dbające o bezpieczeństwo zarówno w mieście, jak i w powiecie oraz w województwie. Dyspozytorzy powyższych służb pełnią dyżury w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącym się przy ulicy Legionów 70/76 (siedziba Państwowej Straży Pożarnej). Centrum przyjmuje zgłoszenia numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999.

Historia

W Królestwie Prus / Cesarstwie Niemieckim (1815-1920) 
 21 maja 1862 - utworzono Straż Ochotniczą
 powstało Ochotnicze Towarzystwo Gaśnicze i Ratunkowe
 1878 - powołano do życia Miejską Straż Ogniową
 1902 - wybudowano nową siedzibę Policji Miejskiej i Aresztu, obecnie Urząd Miasta Torunia
 1903 - wybudowano gmach Miejskiej Straży Ogniowej przy ul. Prostej
 1907 - wybudowano budynek dla Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Podgórz (od 1938 roku dzielnica Torunia)
 15 listopada 1909 - utworzono Zawodową Straż Pożarną
 1913 - rozbudowano gmach Miejskiej Straży Ogniowej
 1918 - utworzono konspiracyjną Polską Straż Ludową
 maj 1919 - powołano do życia legalną Straż Ludową

Okres międzywojenny (1920-1939) 
 18 stycznia 1920 - Straż Ludowa została zmilitaryzowana
 luty 1920 - SL przekształcono w Żandarmerię Krajową
 11 czerwca 1920 - utworzono Komendę Okręgową Policji Państwowej
 1924 - zniesiono Okręgową Komendę PP, tworząc w jej miejscu Komendę Wojewódzką PP
 dokonano reorganizacji struktur Komendy Wojewódzkiej PP

Polska Rzeczpospolita Ludowa (1945-1989) 
 1959 - otwarto Izbę Wytrzeźwień
 1975 - po reformie administracyjnej kraju utworzono Wojewódzką Komendę MO dla województwa toruńskiego
 1977 - rozpoczęło działalność Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 rozpoczęto budowę Straży Pożarnej przy ul. Zjednoczenia (obecnie ul. Legionów)
 1978 - odsłonięto obelisk poświęcony toruńskim policjantom
 1981 - otwarto nowy budynek Wojewódzkiej Komendy MO przy ul. Grudziądzkiej
 rozpoczęto budowę Straży Pożarnej przy ul. Olsztyńskiej
 1985 - otwarto komisariat MO na Rubinkowie

Po 1989 roku 
 8 sierpnia 1990 - w wyniku przemian politycznych i społecznych w Polsce Milicję Obywatelską przekształcono w Policję
 10 października 1990 - kapelanem Policji garnizonu toruńskiego został ks. prałat Stanisław Kardasz
 1991 - powołano do życia Straż Miejską
 1992 - dokonano reorganizacji struktur toruńskiej straży pożarnej
 1994 - utworzono Urząd Celny
 2000 - uruchomiono monitoring miejski
 grudzień 2000 - powołano do życia oddział prewencji Policji
 zlikwidowano komisariat policji przy ul. Grudziądzkiej 66
 1 stycznia 2002 - utworzono XI Wydział Zamiejscowy Zarządu Operacyjno – Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej
 2003 - utworzono Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
 2003 -  oddział prewencji Policji przekształcono w II Kompanię Bydgoskiego Oddziału Prewencji
 2004 - zlikwidowano komisariaty policji przy ul. Bydgoskiej i Wałach gen. Sikorskiego
 2004 - utworzono komisariat policji Toruń-Śródmieście przy ul. PCK
 2004 - przekształcono Urząd Celny w Izbę Celną
 grudzień 2004 - zlikwidowano Wydział Zamiejscowy Straży Granicznej
 2005 - Straż Miejską przeniesiono do budynku przy ul. Grudziądzkiej
 2006 - utworzono grupę interwencyjną Straży Miejskiej
 2006 - zlikwidowano oddział prewencji Policji
 18 lipca 2009 - otwarto nowy komisariat policji przy ul. Poznańskiej
 2010 - dokonano reorganizacji struktur toruńskiej policji
 2012 - Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego włączono w struktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
 2013 - powołano do życia Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 2014 - otwarto na Rynku Staromiejskim Punk Pomocy i Informacji Turystycznej Straży Miejskiej
 2015 - wyremontowano budynek Komendy Miejskiej Policji przy ul. Grudziądzkiej
 2016 - otwarto Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z siedzibą w Łubiance
 1 marca 2017 - powołano do życia Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy
 1 marca 2017 - Biuro Krajowe Informacji Podatkowej Izby Skarbowej przekształcono w Krajową Informację Skarbową
 1 grudnia 2017 - WOPR przeniesiono do Przystani Toruń
 20 maja 2017 - zorganizowano 25-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej
 czerwiec 2018 - kapelanem Policji garnizonu toruńskiego został ks. kan. dr Dariusz Żurański
 26 lipca 2018 - otwarto nowy komisariat policji w Dobrzejewicach
 październik 2019 - odbyło się dwudniowe szkolenie obronne z elementami obrony cywilnej "Kobra 19"
 2019 - rozpoczęto remont budynku komisariatu policji Toruń-Rubinkowo przy ul. Dziewulskiego
 2019 - podjęto decyzję o przebudowie Wodnego Posterunku Policji przy ul. Popiełuszki
 2019 - Stację Pogotowia Ratunkowego przekształcono w Stację Ratownictwa Medycznego
 16 lipca 2019 - zorganizowano 100-lecie istnienia Policji Polskiej
 12 stycznia 2021 - zakończono remont komisariatu policji Toruń-Rubinkowo
 sierpień 2021 - do Torunia trafił Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego

Policja 

Komenda Miejska Policji oprócz miasta Torunia obejmuje także obszar powiatu toruńskiego. Jej siedziba znajduje się przy ulicy Grudziądzkiej 17. W jej skład wchodzą:
 Komisariat Policji – Toruń Śródmieście, ul. PCK 2
 Komisariat Policji – Toruń Rubinkowo, ul. Dziewulskiego 1
 Komisariat Policji – Toruń Podgórz, ul. Poznańska 127/129
 Komisariat Policji w Toruniu (wodny), mieszczący się w Porcie Zimowym przy ul. Popiełuszki 3 – to jedyny tego typu komisariat w województwie
 Komisariat Policji w Chełmży, ul. Sądowa 2
 Komisariat Policji w Dobrzejewicach
 Posterunek Policji w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 10
 Punkt Policji w Czernikowie, ul. Toruńska 20

W Toruniu znajduje się także część Oddziału Prewencji Policji, ul. Dziewulskiego 1

Statystyka

Wypadki drogowe 
Liczba wypadków drogowych w Toruniu (2011-2016):

Przestępstwa 
Przestępstwa ogółem (kryminalne, gospodarcze, drogowe,przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu) w Toruniu (2012-2017):

Państwowa Straż Pożarna 

W Toruniu swoją siedzibę ma Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej mieszcząca się przy ulicy Prostej 32, a także Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa PSP i Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast przy ulicy Legionów 70/76 umieszczono Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, której podlegają bezpośrednio następujące jednostki:

Toruń jest także siedzibą Wojewódzkiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Statystyka 
Procentowy wykaz interwencji straży pożarnej w Toruniu (2018 rok):

Straż Miejska 

W skład Straży Miejskiej wchodzi kilka wydziałów, m.in. Prewencyjno – Interwencyjny i Dzielnicowy. W strukturach strażników działa również: eko-patrol, sekcja psów służbowych, zespół ds. profilaktyki i komunikacji społecznej oraz zespół ratowników medycznych. Oprócz podstawowych zadań Straży Miejskiej, do których należy m.in. utrzymywanie porządku na terenie miasta, organizuje ona także zajęcia edukacyjno – profilaktyczne skierowane do młodzieży szkolnej na terenie Torunia. Siedziba komendy znajduje się przy ulicy Grudziądzkiej 157.

Statystyka 
Liczba przyjętych zgłoszeń o podjęcie interwencji przez dyżurnego Straży Miejskiej w Toruniu (lata 2013-2017):

Pogotowie ratunkowe 
Stacja Pogotowia Ratunkowego ma swoją siedzibę przy ulicy Grudziądzkiej 47-51. Jednostka ta od 2012 roku funkcjonuje w ramach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Stacja dysponuje dziewięcioma zespołami ratunkowymi (3 specjalistyczne i 6 podstawowych)

Inne 
 Izba wytrzeźwień, ul. Kasztanowa 16

Inne instytucje 
W Toruniu siedzibę mają także oddziały wojewódzkie, wydziały zamiejscowe, placówki i posterunki, takich służ jak:
 Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy (obejmuje teren całego województwa kujawsko-pomorskiego)
 Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu
 WOPR (w okresie letnim poprzez patrole motorowodne dba o bezpieczeństwo mieszkańców Torunia, Grudziądza, Brodnicy i Chełmży)
 Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z siedzibą w Łubiance (służyło podnoszeniu kwalifikacji i poprawie umiejętności zawodowych strażaków oraz druhów z OSP w zakresie różnych specjalizacji)
 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 Żandarmeria Wojskowa
 Państwowa Straż Rybacka
 Straż Leśna
 Straż Ochrony Kolei

Monitoring miejski 
Uzupełnieniem bezpieczeństwa w Toruniu oprócz wyżej wymienionych służb jest monitoring miejski działający od 2000 roku. Kamery monitoringu rozmieszczone są na terenie całego miasta. Łączna ich liczba aktualnie wynosi 371, a w 2018 roku toruński monitoring zostanie rozbudowany o 19 dodatkowych obiektywów. Warto wspomnieć, że dodatkowym wsparciem dla monitoringu miejskiego są kamery instalowane przez toruńskie spółdzielnie mieszkaniowe, w ramach monitoringu osiedlowego. Materiały z kamer przekazywane są do Centrum Monitoringu przy ulicy 70/76 Legionów.

Ćwiczenia 
 2019 - w Toruniu odbyło się dwudniowe szkolenie obronne z elementami obrony cywilnej "Kobra 19"

Przypisy 

Toruń
Toruń